Regina coeli (titel van Maria)

Scholen, instituten etc
Sint-Camillusgesticht, het voormalige gesticht Regina coeli
Taleninstituut Regina Coeli
Regina-Caelilyceum (Dilbeek)
Regina Coeli (gevangenis), gevangenis in Rome

Muziekstukken
Regina coeli (LWV 77/12), een werk van componist Jean-Baptiste Lully
Regina Coeli - Blue be it, een werk van componist Vic Nees
Regina coeli (Pierre de la Rue)
Regina coeli (Johannes Mangon)